Сумбава:

 Сумбава (остров) — остров в Индонезии;
 Сумбава — народ, проживающий на одноимённом острове;
 Сумбава (язык) — язык народа сумбава;
 Сумбава (клан) — клан и фамилия из народа Сумбава;
 Сумбава-Бесар — город на острове Сумбава;
 Сумбава (округ) — административная единица на острове Сумбава;
 Западная Сумбава — административная единица на острове Сумбава.